Idlewood bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Idlewood (Georgia)
 Idlewood (Illinois)
 Idlewood (Massachusetts)
 Idlewood (Ohio)
 Idlewood (Pennsylvania)